Hanbury peut désigner :

Toponyme
 Hanbury (Staffordshire)
 Hanbury (Worcestershire)

 Jardin botanique Hanbury (Giardini Botanici Hanbury) à Mortola inferiore, en Ligurie
 Île Hanbury, Nunavut, Canada

 Hanbury Manor, Hertfordshire, un hôtel et country club
 Hanbury Hall, Worcestershire

Patronyme 
 
 
 Thomas Hanbury (1832-1907), botaniste et  homme d’affaires britannique, créateur en 1868 du jardin botanique Hanbury, à Mortola Inferiore, près de Vintimille, en Italie ;
 Robert William Hanbury (1845-1903), homme politique conservateur britannique ;
 Victor Hanbury (1897-1954), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma britannique ;
 Robert Hanbury Brown (1916-2002), astronome britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais